Cheyenne é o nome de três condados dos Estados Unidos:
 Condado de Cheyenne (Colorado)
 Condado de Cheyenne (Kansas)
 Condado de Cheyenne (Nebraska)

Desambiguações de topônimos

ru:Шайенн#Округа